Swyn ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Swyn (1502–1533), Ratsherr in Lunden in der Bauernrepublik Dithmarschen
 Marcus Swyn († 1585), herzoglicher Landvogt in Dithmarschen
 Peter Swyn (1480/81–1537), wichtiger Anführer der Bauernrepublik Dithmarschen

SWYN ist die Abkürzung für Share With Your Network (Teilen von Informationen mit Social-Media-Kontakten)

Abkürzung